Баграт Бегларович Гарибджанян (, ) — армянский революционер-большевик.

Биография 

В 1905 году окончил Игдырское городское училище. Преподавал в селах провинции Сурмалу Игдыр, сотрудничал в ряде большевистских газет.

Член РСДРП (б) с 1917 года, состоял в Александропольской организации РСДРП, а с декабря 1917 года по май 1918 года был её руководителем. В начале 1919 года был избран секретарем Александропольской подпольной большевистской организации.

Один из лидеров Майского восстания в Армении (1920). После поражения восстания вместе с другими его лидерами был расстрелян дашнаками.

Похоронен в Английском (Театральном) парке в .

Отец Геворга Гарибджаняна, армянского советского историка и государственного деятеля.

Имя Баграта Гарибджаняна с 1935 года носит село в Ширакской области Армении (до переименования Александровка).

Литература 
Բագրատ Ղարիբջանյան (1890—1920) / Ա.Հ. Մելքոնյան; Խմբ.՝ Ա.Ն. Մնացականյան: Երևան: Հայպետհրատ, 1954

Мовсисян, С. А. Баграт Гарибджанян как педагог. Ереван: Б. и. 1954

Примечания

Ссылки 
 Персоналии в филателии / Онлайн-каталог / Гарибджанян Б.Б. 
Революционеры Армении